Поставы:

 Поставы () — город в Белоруссии, административный центр Поставского района Витебской области.
 Поставы (аэродром) — военный аэродром рядом с одноимённым городом Поставы.

См. также